Roman Hamrlík, češki hokejist, * 12. april 1974, Gottwaldov, Češkoslovaška.

Hamrlík je kariero začel v češkoslovaški ligi pri klubu HC Zlín v sezoni 1990/91. Leta 1992 je bil kot 1. izbran na NHL naboru s strani kluba Tampa Bay Lightning, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, New York Islanders, Calgary Flames, Montreal Canadiens, Washington Capitals in New York Rangers, je skupno v dvajsetih sezonah odigral 1395 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 155 golov in 483 podaj, ter 113 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in 38 podaj. V letih 1996, 1999 in 2003 je nastopil na tekmi vseh zvezd lige NHL.

Za češko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih.

Leta 2019 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Njegov brat Martin je bil prav tako hokejist.

Statistika kariere

|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 34
| 5
| 4
| 9
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Knights
| IHL
| 92/93
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 92/93
|
| 67
| 6
| 15
| 21
| -21
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 93/94
|
| 64
| 3
| 18
| 21
| -14
| 135
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 94/95
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 12
| 11
| 23
| -18
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 16
| 49
| 65
| -24
| 103
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 96/97
|
| 79
| 12
| 28
| 40
| -29
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 97/98
|
| 37
| 3
| 12
| 15
| -18
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 41
| 6
| 20
| 26
| +3
| 48
|
| 12
| 0
| 6
| 6
| -4
| 12
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 8
| 24
| 32
| +9
| 70
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 80
| 8
| 36
| 44
| +9
| 68
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 4
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 99/00
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 00/01
|
| 76
| 16
| 30
| 46
| -20
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 01/02
|
| 70
| 11
| 26
| 37
| +7
| 78
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| -6
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 02/03
|
| 73
| 9
| 32
| 41
| +21
| 87
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|-
| New York Islanders
| NHL
| 03/04
|
| 81
| 7
| 22
| 29
| +2
| 68
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +4
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 04/05
|
| 45
| 2
| 14
| 16
| +16
| 70
|
| 17
| 1
| 3
| 4
| +5
| 24
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 05/06
|
| 51
| 7
| 19
| 26
| +8
| 56
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -7
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 06/07
|
| 74
| 7
| 31
| 38
| +20
| 88
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 07/08
|
| 77
| 5
| 21
| 26
| +7
| 38
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| -3
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
|
| 81
| 6
| 27
| 33
| +5
| 62
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 09/10
|
| 75
| 6
| 20
| 26
| -2
| 56
|
| 19
| 0
| 9
| 9
| -1
| 15
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 10/11
|
| 79
| 5
| 29
| 34
| +6
| 81
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -1
| 6
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 11/12
|
| 68
| 2
| 11
| 13
| +11
| 34
|
| 14
| 1
| 3
| 4
| +8
| 12
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 12/13
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 12/13
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1540
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" | 684
| bgcolor="#7FFF00" | -14
| bgcolor="#7FFF00" | 1588
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | -23
| bgcolor="#7FFF00" | 111
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Tampa Bay Lightning)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Prvi izbori nabora lige NHL
Hokejisti HC Zlín
Hokejisti Atlanta Knights
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti New York Rangers
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih